Vlásenka může být: 

 sponka do vlasů
 paruka
 Vlásenka – část obce Česká Metuje v okrese Náchod
 postavení branek ve speciálním slalomu v alpském lyžování
 typ silniční zatáčky nebo serpentiny

Související články
vlásenkářství – řemeslo zabývající se výrobou paruk a příčesků